Troy Stecher (né le  à Richmond dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Après avoir passé trois saisons avec l'Université du Dakota du Nord, il signe en  un contrat comme agent libre avec les Canucks de Vancouver. Après avoir commencé la saison 2016-2017 dans la Ligue américaine de hockey avec le club-école des Canucks, les Comets d'Utica, il fait ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey lors de cette même saison.

Le , un jour avant la date limite des échanges, il est échangé aux Kings de Los Angeles contre un choix de  ronde en 2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2010-2011 || Vees de Penticton ||BCHL ||54 ||5 ||15 ||20 ||47 ||9 ||2 ||3 ||5 ||6
|-
| 2011-2012 || Vees de Penticton ||BCHL ||53 ||5 ||37 ||42 ||42 ||15 ||2 ||8 ||10 ||8
|-
| 2012-2013 || Vees de Penticton ||BCHL ||52 ||8 ||39 ||47 ||40 ||15 ||0 ||6 ||6 ||10
|-
| 2013-2014 ||Université du Dakota du Nord ||NCHC ||42 ||2 ||9 ||11 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Université du Dakota du Nord ||NCHC ||34 ||3 ||10 ||13 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Université du Dakota du Nord ||NCHC ||43 ||8 ||21 ||29 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 71 || 3 || 21 || 24 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH || 68 || 1 || 10 || 11 || 35 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH || 78 || 2 || 21 || 23 ||32 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Canucks de Vancouver || LNH || 69 || 5 || 12 || 17 ||32 || 17 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
| 2020-2021 || Red Wings de Détroit || LNH || 44 || 3 || 8 || 11 ||12 ||  - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2021-2022 || Red Wings de Détroit || LNH || 16 || 1 || 1 || 2 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| Kings de Los Angeles || LNH || 13 || 0 || 1 || 1 || 4 || 4 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| rowspan=2|2022-2023 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 61|| 0 || 7 || 7 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| Flames de Calgary || LNH || || 

| 420 || 15 || 81 || 96 || 178 || 21 || 4 || 3 || 7 || 10

International

|-
| 2019 ||align="left"||| align="left" | Championnat du monde || 10 || 1 || 2 || 3 || 2 || align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 2021 ||align="left"||| align="left" | Championnat du monde || 10 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left" |  Médaille d'or

Références 

Naissance en avril 1994
Naissance à Richmond (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Fighting Hawks du Dakota du Nord
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Coyotes de l'Arizona